Kalār Dasht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehestān-e Kalār Dasht, underdistrikt, Mazandaran, 
 Kalardasht (shahrestan), delprovins, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar